PDT – polskie przedsiębiorstwo Powszechne Domy Towarowe (1947–1998)
 PDT Wola w Warszawie – budynek w Warszawie na Woli
 PDT Renoma we Wrocławiu – budynek we Wrocławiu
 PDT – Czas pacyficzny (ang. Pacific Daylight Time) (UTC-7)
 PDT –  operacja wszczepienia implantu ślimakowego przy częściowej głuchocie (ang. Partial Daefness Treatment), opracowana przez Henryka Skarżyńskiego
 PDT – skrót od PHP Development Tools
 pdt – kod ISO 639-3 języka Plautdietsch
 PDT – terapia fotodynamiczna – metoda leczenia nowotworów i nie tylko (ang. PhotoDynamic Therapy)